Karembeu ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Karembeu (* 1971), slowakisches Model
 Christian Karembeu (* 1970), französischer Fußballspieler